Chatham County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Chatham County, Georgia 
 Chatham County, North Carolina